Christelijke Volkspartij (België), een voormalige Belgische politieke partij (1945-2001) en directe rechtsvoorganger van Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V)
 Christelijke Volkspartij (Nederland), een voormalige Nederlandse politieke partij (1920-1926)
 Christene Volkspartij, een voormalige Belgische politieke partij (1893-rond WO I)
 Christendemocratische Volkspartij (Zwitserland), een actuele Zwitserse politieke partij
 CVP (chemotherapie), een chemotherapieschema gebruikt bij enkele non-hodgkinlymfomen
 Commissie Vergunningen Personenvervoer

Zie ook 
 Christelijke Volkspartij (doorverwijspagina)